Logografia – arte di scrivere, a pagamento, orazioni giudiziarie
Logografia – scrittura a base di logogrammi (o logogràfi)
Logografia – trattazione di eventi storici, fiorito nell'antica Grecia e prevalentemente destinato alla pubblica lettura

Altri progetti